Il singolare del torneo di tennis Doha Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Julien Benneteau 2-6, 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (primo turno)
 Ivo Minář (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Oliver Marach (quarti di finale)

 Simon Greul (primo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Doha Challenger 2005